Dukuhmaja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dukuhmaja, Brebes, by, 
 Dukuhmaja, Kuningan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar